

Patronymie 

 Gérard Hausser (1939- ) est un ancien footballeur français.
 Freddy Hausser (1936-2008) est un grand reporter, réalisateur de télévision, photographe français.
 Isabelle Hausser (1953- ) est une romancière française.
 Michel Hausser est un vibraphoniste de jazz français.
 Paul Hausser (1880-1972) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde guerre mondiale.
 Robert Häusser (1924-2013) est un photographe allemand.